Benjamin Disraeli
 Disraeli (film 1916)
 Disraeli (film 1921)
 Disraeli (film 1929)
 Disraeli (serial)